Katalin Varga este un nume care se poate referi la:

 Ecaterina Varga, luptătoare pentru drepturile românilor din Munții Apuseni, 
 Katalin Varga (film din 2009), film din 2009, regia Peter Strickland.